Mariano Rosati – filosofo e poeta italiano
 Mariano Rosati – politico italiano